D7 може значити:

 PRR D7 — клас паровозів.
 HMS Patroller (D07) — ескортний авіаносець.
D7 — скорочена назва української право-ліберальної партії «Демократична сокира»